Негре́те () — іспанське прізвище і топонім.

Відомі носії 
 Мартін Барраган (нар. 1991) - мексиканський футболіст.
 Мануель Негрете (нар. 1959) - мексиканський футболіст.

Топонім 
 Негрете - селище в Чилі.
 Тепеака-де-Негрете — місто в мексиканському штаті Пуебла.